Bosznia-Hercegovina
 Martinovići, falu Olovo községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Martinovići, falu Glina községben, Sziszek-Monoszló megyében
Martinovići, falu Župa dubrovačka községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Montenegró
Martinovići, falu Plav községben